Walking the cow (nummer), een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Daniel Johnston
 Walking the cow (band), een Italiaanse folkrockband